Con strumentazione si può intendere:

Aeronautica
 Strumentazione di bordo di un aeroplano

Ingegneria e tecnica
 Strumentazione di controllo , l'insieme degli strumenti di misurazione, regolazione, e controllo di un processo industriale
 Strumentazione di misura, dispositivi destinati a fare una misurazione, cioè un'attività di confronto tra grandezze fisiche

Musica
 Strumentazione, nella musica

Pagine correlate 
 Quadro strumenti

Altri progetti